dziecko – młody człowiek
 dziecko – nazwa podstawowej relacji w rodzinie
 dziecko – stan w analizie transakcyjnej

 Dziecko – film z 2005 roku w reżyserii Jean-Pierre’a Dardenne’a i Luca Dardenne’a.
 Dziecko – album Edyty Bartosiewicz
 Dziecko – singiel Edyty Bartosiewicz
 Dziecko – miesięcznik o tematyce rodzicielskiej